Bank Smart – polska marka bankowa, funkcjonująca w latach 2014–2016. Należała do FM Banku PBP.

Pomysłodawcą Banku Smart był Sławomir Lachowski, twórca mBanku. Wyróżnikiem Banku Smart była jego mobilność, wykorzystanie aplikacji mobilnej do pełnego dostępu do oferty oraz arena działania – Europa. Początkowo Bank Smart nie posiadał placówek. Od 1 lipca 2016 klienci mogli obsługiwać swoje konta za pośrednictwem placówek stacjonarnych BIZ Banku 28 października 2016 roku następcą obu marek FM Banku PBP oraz nazwy prawnej został Nest Bank.

Historia 
 2 stycznia 2014 – start projektu Bank Smart
 11 czerwca 2014 – start rynkowy Banku Smart – uruchomienie aplikacji mobilnych
 11 lutego 2015 – została wprowadzona biometria głosowa umożliwiająca logowanie się za pomocą głosu
 11 lutego 2015 – wprowadzenie oferty europejskiej
 18 października 2015 – wprowadzenie do oferty kont w walutach: dolar amerykański oraz funt brytyjski
 1 lipca 2016 – udostępnienie obsługi w placówkach Biz Banku
 28 października 2016 – następcą FM Banku PBP, Bank Smart oraz BIZ Banku zostaje Nest Bank

Nagrody 
 Brązowe Godło QI w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2014
 Innowator „Wprost” 2014 w kategorii finanse
 Wyróżnienie w konkursie Lider Informatyki Instytucji Finansowych 2014 w kategorii Kredyt On-Line, Lider Informatyki Instytucji Finansowych 2014
 Nominacja do nagrody Mobile Trends Awards w 2015
 Lider Bankowości w kategorii „Najciekawsza innowacja dla banku” w 2015
 Srebrne Godło QI w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2015
 Dwie nominacje w konkursie BAI-Finacle Global Banking Innovation 2015 w kategoriach Product and Service Innovation oraz Most Innovative Community-Based Banking Organization

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

Banki w Warszawie